Василий Шарванович Цомая — грузинский и советский учёный в области гидрологии и гляциологии, один из основоположников гляциологии в Закавказье, стоял у истоков становления «Закавказского научно исследовательского института гидрометеорологии» и Географического общества Грузии. Доктор географических наук, профессор.

Биография 
Василий Шарванович родился 1 октября 1919 г. в селе Патара Кватана Абашского района Грузии. В 1937 г. окончил Абашскую среднюю школу и в 1938 г. поступил на географо-геологический факультет Тбилисского государственного университета по специальности «гидрология».

С началом Великой Отечественной войны, в 1941 г. он был мобилизован в ряды Красной Армии. В этом же году зачислен курсантом Бакинского военного училища зенитной артиллерии, которое окончил в 1941 г. в звании лейтенанта. Затем он служил командиром взвода 731-го полка зенитной артиллерии противовоздушной обороны городов Красноводска и Астрахани, а в 1943 г. переведен в 1569-й полк зенитной артиллерии 84 дивизии первого белорусского фронта противовоздушной обороны г. Гомеля.

Демобилизовался из армии в декабре 1945 г. в звании старшего лейтенанта и в 1946 г. продолжил учёбу в университете, который окончил в 1948 г. После этого он сначала работал в должности старшего техника отдела гидрологических исследований и прогнозов Тбилисской научно-исследовательской геофизической обсерватории, а через три месяца был назначен начальником того же отдела. Многие годы Василий Шарванович вел плодотворную, творческую работу исследований водных ресурсов Кавказа в «Закавказском научно исследовательском институте гидрометеорологии», преподавал в Тбилисском государственном университете им. и. Джавахишвили и педагогическом университете С. С. Орбелиани.

Награды 
 орден «Отечественной войны» второй степени,
 медаль «За боевые заслуги»,
 бронзовая медаль ВДНХ,
 научная премия В. Г. Глушкова и Б. А. Урываева Госкомитета гидрометеорологии СССР,
 научный диплом Всесоюзного географического общества,
 научная премия Тбилисского государственного университета им. И. Джавахишвили.

Кроме этого 11 правительственных медалей, грамот Госкомитета гидрометеорологии СССР, Географического общества СССР, Советского комитета ветеранов войны.

Монографии 
 Ресурсы поверхностных вод СССР. Том 09. Закавказье и Дагестан. Выпуск 1. Западное Закавказье, Под ред. Цомая В. Ш. Ленинград. : Гидрометеоиздат, 1974. — 578 с.
 Водные ресурсы Закавказья / [Г. Г. Сванидзе, В. Ш. Цомая, В. В. Потолашвили и др.]; Под ред. Г. Г. Сванидзе, В. Ш. Цомая; Гос. ком. СССР по гидрометеорологии, Закавк. регион. н.-и. гидрометеорол. ин-т «ЗакНИГМИ». — Л. : Гидрометеоиздат, 1988. — 262 с.
 Каталог ледников СССР. Том 9. Закавказье и Дагестан. Под ред. Цомая В. Ш. Ленинград. : Гидрометеоиздат, 1977. — 50 с.
 Молодость седого Кавказа / В. Цомая. — Тбилиси : Мецниереба, 1985. — 44 с.

Несколько карт снежного покрова и ледников Kавказа, составленные В. Ш. Цомая, включены в Атлас снежно-ледовых ресурсов мира.

Ссылки 
 
 

Гидрологи СССР
Гляциологи СССР
Выпускники Тбилисского государственного университета
Преподаватели Тбилисского государственного университета